Armand Thomas Hue de Miromesnil – magistrato francese
Miromesnil – stazione della metropolitana di Parigi